Oraczew Mały – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew
 Oraczew Mały – zniesiona nazwa osady w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew